Кромино — упразднённая деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Ростиловского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ростиловский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 13,5 км, до центра муниципального образования Ростилово — 6,5 км. Ближайшие населённые пункты — Скородумка, Никола-Пенье, Пирожково.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

2 мая 2020 года упразднена.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Грязовецкого района